Laives puede referirse a:

 Laives, un municipio italiano de la Provincia Autónoma de Bolzano.
 Laives, una comuna francesa situada en el departamento de Saône-et-Loire, en la región de Borgoña.